Kaléndzi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vóthon, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Kaléntzi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Kaléntzi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar